

Astronomia 
 M84  – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M-84  – carro armato
 M84 – granata stordente